Breidenbach und Breidenbacher Bach sind geographische Namen:

Gemeinden:
 Breidenbach, Gemeinde im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Breidenbach (Moselle), Gemeinde im Département Moselle, Lothringen, Frankreich

Ortsteil:
 Breidenbach (Reichshof), Ortsteil der Gemeinde Reichshof, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Gewässer:
 Breidenbach (Auelsbach), rechter Zufluss des Auelsbachs bei Albach, Stadt Lohmar, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Breidenbach (Hornbach), linker Zufluss des Hornbachs bei Waldhouse und Walschbronn, Département Moselle, Lothringen, Frankreich
 Breidenbach (Lindlarer Sülz), rechter Zufluss der Lindlarer Sülz bei Bruch, Gemeinde Lindlar, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Breidenbach (Nördliche Zinsel), rechter Quellbach der Nördlichen Zinsel bis Mouterhouse, Département Moselle, Lothringen, Frankreich
 Breidenbach (Steinagger), linker Zufluss der Steinagger in Oberagger, Gemeinde Reichshof, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

 Breidenbacher Bach, rechter Zufluss des Stranzenbacher Bachs (zur Homburgischen Bröl) vor Röttgen (Gemeinde Nümbrecht), Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Breidenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Antonia Breidenbach (* 1996), deutsche Schauspielerin
 Bernhard von Breidenbach (1440–1497), deutscher Autor und Pilger
 Bernhard Freiherr von Breidenbach zu Breidenstein (1938–2019), deutscher Verbandsjurist
 Carl Breidenbach zu Breidenstein (1789–1847), Abgeordneter der zweiten Kammer der hessischen Landstände 1820–1847
 Ernst Breidenbach (1912–1988), deutscher Politiker (CDU) 
 Friedrich Breidenbach zu Breidenstein (1781–1856), Abgeordneter und Präsident der Ersten und Zweiten Kammer des Landtages des Großherzogtums Hessen 
 Hans Breidenbach (* 1910), deutscher Fußballspieler
 Joana Breidenbach (* 1965), deutsche Kulturwissenschaftlerin, Autorin und Internetunternehmerin
 Johann Breidenbach (1587–1656), deutscher Moralphilosoph und Rechtswissenschaftler
 Justus Breidenbach (1800–1863), Abgeordneter der zweiten Kammer der hessischen Landstände 1862–1863

 Klaus J. Breidenbach (* 1941), deutscher Heimatforscher aus Wermelskirchen
 Martin Breidenbach (* 1943), US-amerikanischer Physiker
 Moritz Breidenbach (1796–1857), Abgeordneter der zweiten Kammer der hessischen Landstände 1851–1856
 Nik Breidenbach (* 1970), deutscher Schauspieler
 Sara Breidenbach (* 1992), italienische Beachvolleyballspielerin
 Sigo Breidenbach (1922–2013), deutscher Eishockeyfunktionär
 Stephan Breidenbach (* 1955), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Sven Breidenbach (* 1989), deutscher American-Football-Spieler
 Theo Breidenbach (1928–2019), deutscher Werbefachmann 
 Tilli Breidenbach (1910–1994), deutsche Schauspielerin
 Ursi Breidenbach (* 1975), österreichische Autorin
 Walter Breidenbach (1893–1984), deutscher Pädagoge
 Wilhelm Breidenbach (1859–1934), deutscher Heimatforscher aus Lindlar
 Wilhelm Heinrich Breidenbach (1833–1923), Leverkusener Landwirt und Kommunalpolitiker
 Wolf Breidenbach (1750–1829), deutscher Bankier

Siehe auch:
 Breidbach
 Breid(en)bach-Bürresheim
 Breidenbach zu Breidenstein
 Breitenbach
 Breytenbach
 Mittelbreidenbach
 Niederbreidenbach
 Oberbreidenbach